La Coppa Italia 2002-2003 è stata la 56ª edizione della manifestazione calcistica. È iniziata il 18 agosto 2002 e si è conclusa il 31 maggio 2003. È stata vinta dal Milan per la quinta volta nella propria storia.

Il trionfo del Milan avvenne in partita doppia contro la Roma e maturò in virtù della goleada siglata dalla squadra milanese all'Olimpico nella finale di andata. L'affermazione rossonera nella coppa nazionale avvenne dopo un lungo digiuno, visto che l'ultimo successo dei milanesi risaliva all'edizione 1976-1977.

Fabrizio Miccoli, attaccante del Perugia sorprendente semifinalista, si laureò capocannoniere della manifestazione con 5 reti.

Formula del torneo 

Al torneo partecipano 48 squadre: tutte le squadre della Serie A e della Serie B più le 4 società retrocesse dalla Serie B 2001-2002, le 4 sconfitte ai play-off della Serie C1 2001-2002 e le finaliste della Coppa Italia Serie C 2001-2002. Le migliori 8 della Serie A 2001-2002 partono direttamente dagli ottavi di finale, mentre le seconde migliori 6 e le migliori 2 della Serie B 2001-2002 dal secondo turno.

Le altre 32 squadre vengono raggruppate in 8 gironi da 4 squadre ciascuno dove si affrontano in partite di sola andata: passano il turno le prime classificate di ogni girone. Nello stilare la classifica, la vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 e la sconfitta 0; in caso di parità passa la squadra con la migliore differenza reti nello scontro diretto e, in caso di ulteriore parità, quella con la migliore differenza reti generale.

Dal secondo turno in poi si giocano partite di andata e ritorno, dove in caso di parità si tiene conto del maggiore numero di reti segnate in trasferta; se sussiste ancora la parità si disputano tempi supplementari con la regola del golden gol, e in caso di ulteriore parità si ricorre ai tiri di rigore.

Risultati 
In grassetto le squadre qualificate.

Fase a gironi

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni